

Населені пункти та їхні частини

 Ядвіґув — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ядвіґув — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ядвіґув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ядвіґув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ядвіґув — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ядвіґув — частина села Хохолув у гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ядвіґув — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки